Mutombo ist der Familienname folgender Personen:

 Dikembe Mutombo (* 1966), kongolesischer Basketball-Spieler in der NBA
 Paul Joseph Mukungubila Mutombo (* 1947), freievangelischer Pastor, Fernsehprediger und selbsternannter Prophet des Ewigen in der Demokratischen Republik Kongo